Almedíjar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almedíjar (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Almedíjar (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar